Zanni ist der Familienname von:

 Alessandro Zanni (* 1984), italienischer Rugby-Union-Spieler
 Marco Zanni (* 1986), italienischer Politiker
 Mirko Zanni (* 1997), italienischer Gewichtheber
 Reto Zanni (* 1980), ein Schweizer Fußballspieler
 Rodolfo Zanni (1901–1927), argentinischer Komponist und Dirigent

Zanni steht für:
 Zanni (Theaterfigur), eine Figur oder ein Figurentypus aus der Commedia dell’arte

Siehe auch:
 Cabo Zanni
 Zani